Иустин Нарбут (, , 1773 или 1776 — Вильнюс, 1845) — автор исследований по истории польско-литовского государства. Полковник, участник восстания под предводительством Костюшко.

Похоронен в Вильнюсе, на кладбище Расу.

Труды

Примечания 

Историки Великого княжества Литовского